

Persone 
 Annette Kellerman – nuotatrice ed attrice australiana
 Faye Kellerman – scrittrice statunitense
 Jesse Kellerman – scrittore e drammaturgo statunitense, figlio di Faye e Jonathan
 Jonathan Kellerman – psicologo e scrittore contemporaneo statunitense, marito di Faye
 Martin Kellerman – fumettista svedese
 Ralf Kellerman – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Sally Kellerman – attrice statunitense

Altro 
 23270 Kellerman – asteroide della fascia principale
 Harry Kellerman – personaggio immaginario del film statunitense del 1971 Chi è Harry Kellerman e perché parla male di me? diretto da Ulu Grosbard ed interpretato da Dustin Hoffman;
 Paul Kellerman – personaggio della serie televisiva statunitense Prison Break;
 Studi Kellerman – studios cinematografici abbandonati nei quali si svolgono le vicende narrate nel romanzo di Ken Follett, Il mistero degli studi Kellerman.

Pagine correlate 
Kellermann